La competizione delle parallele asimmetriche di Ginnastica artistica dei Giochi della XV Olimpiade si è svolta al Töölö Sports Hall di Helsinki dal 22 al 23 luglio 1952.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Parallele asimmetriche